El Mont Ner (o Força Real) és un cim de 506,3 m alt compartit pels termes comunals rossellonesos de Millars i Montner, a la Catalunya del Nord.

És al nord del terme de Millars i al sud del de Montner. És una muntanya molt característica i visible des de tota la comarca del Riberal de la Tet. A prop del cim, en el vessant occidental, hi havia hagut el Castell de Força Real, i hi subsisteix el santuari de Nostra Senyora de Força Real.

Aquest cim està inclòs al llistat dels 100 cims de la FEEC.

Referències 

Ner, Mont
Ner, Mont
Ner, Mont